Martin Krause pode ser:
 Martin Krause (matemático) - matemático alemão
 Martin Krause (pianista) - pianista e compositor alemão
 Martin Krause (coptólogo) - coptólogo alemão

Desambiguação